Дэйв Вэниан (, при рождении Дэвид Леттс — ; род. 12 октября 1956 года) — британский рок-музыкант, известность получивший прежде всего как вокалист The Damned, группы, единственным постоянным участником которой он оставался начиная с момента её образования в 1976 году.

Биография 
Дэвид Леттс взял псевдоним Vanian вскоре после того, как пришёл в группу по приглашению Кэптена Сенсибла. Сам певец не давал по этому поводу объяснений, но принято считать, что его псевдоним является сокращением от «Transylvanian». До прихода в группу Леттс работал на кладбище гробокопателем и уже тогда культивировал «вампирский» образ (последний, таким образом, с самого начала был для него не просто сценическим трюком). Именно по инициативе Вэниана в творчестве The Damned начиная с определённого момента стали преобладать мотивы готик-рока; он считается одним из тех, кто способствовал проникновению элементов готической субкультуры в популярную музыку. {{цитата|автор= Грег Прато, Allmusic|В панк-роке — до того, как тот поддался мейнстриму — каждый плясал под свою дудку, в этом и состоял весь смысл. Вокалист The Damned Дэйв Вэниан может служить тому идеальным примером. Вместо того, что облачиться в панк-униформу, вскоре сделавшуюся универсальной («ирокезы», рваные джинсы, кожаные жакеты и т. д.), Вэниан взял на вооружение вампирский имидж — белый макияж, напомаженные и зачёсанные назад иссиня-чёрные волосы, чёрный цвет с ног до головы на все случаи жизни. Промотайте вперед несколько лет — и вот уже избранный Вэнианом фасон становится общепринятым для гот-рокеров во всём мире.  
}}

Оставаясь бессменным участником The Damned, Дэйв Вэниан в 1995 году выпустил первый сольный альбом Dave Vanian and the Phantom Chords, возглавив коллектив того же названия. Рецензент Allmusic обратил внимание на отсутствие в альбоме каких бы то ни было намёков на сходство с The Damned времён «New Rose», отметив, что всё это больше похоже на «Дракулу, возглавившего рокабилли-бэнд».

Вэниан — ведущий телепрограммы Dave Vanian’s Dark Screen на британском телеканале Redemtion TV, куда зрители могут присылать фильмы ужасов собственного производства. В 2004 году певец появился на концертном DVD реформированных MC5 под заголовком Sonic Revolution: A Celebration of the MC5.

 Влияния 
Известно, что главные увлечения Дэйва Вэниана — искусство эпохи Ренессанса, и жанр film noir. Певец говорил, что его музыкальное мировоззрение было сформировано под влиянием музыки к «чёрным» фильмам (Бернард Херманн, Джон Карпентер и другие). Понятно, что на меня повлияли многие музыкальные жанры, с которыми я знакомился в течение всей своей жизни, но раз за разом я возвращаюсь к саундтрекам, которые, возможно, составляют половину всей моей музыкальной коллекции.

 Личная жизнь 
Дэйв Вэйниан всегда вёл крайне замкнутый образ жизни, ничего о себе не рассказывал прессе, исключения не сделав даже для журналистки Кэрол Клерк, автора биографической книге «The Damned. The Light At The End Of The Tunnel».

В середине 1990-х годов Вэниан женился на Патриции Моррисон, бас-гитаристке Sisters of Mercy. Супружеская пара живёт в Хэрроу, северо-западном районе Лондона. В 2004 году у них родилась дочь Эмили Вэниан.

 Дискография 

 Damned, Damned, Damned (1977)
 Music for Pleasure (1977)
 Machine Gun Etiquette (1979)
 The Black Album (1980)
 Strawberries (1982)
 Phantasmagoria (1985)
 Anything (1986)
 Not of This Earth (1995)
 Grave Disorder (2001)
 So Who’s Paranoid? (2008)

 Dave Vanian and the Phantom Chords 
 Dave Vanian and the Phantom Chords'' (1995, New Beat Records)

Примечания

Ссылки 
 Dave Vanian and the Phantom Chords @ MySpace
 officialdamned.com > Dave Vanian

Рок-музыканты Великобритании
Исполнители новой волны
Певцы и певицы Великобритании
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения